Hightown kan syfta på:
 Hightown, Merseyside – en ort i England
 Hightown (TV-serie) – en amerikansk kriminaldramaserie från 2020